Vasek Pospisil era il detentore del titolo ma è stato eliminato al primo turno.

In finale Grégoire Barrère ha sconfitto Arthur Fils con il punteggio di 6-1, 6-4.

Teste di serie 

  Quentin Halys (ritirato)
  Grégoire Barrère (campione)
  Vasek Pospisil (primo turno)
  Radu Albot (quarti di finale)

  Dominic Stricker (quarti di finale, ritirato) 
  Dennis Novak (secondo turno) 
  Matteo Arnaldi (primo turno) 
  Luca Van Assche (secondo turno)

Qualificati 

  Johan Sebastien Tatlot (primo turno)
  Calvin Hemery (semifinale)
  Nicolas Moreno de Alboran (secondo turno)

  Illja Marčenko (secondo turno) 
  Bu Yunchaokete (primo turno) 
  Giovanni Mpetshi Perricard (primo turno)

Lucky loser 

  Evan Furness (secondo turno)

  Nick Hardt (primo turno)

Wildcard 

  Arthur Fils (finale)
  Pierre-Hugues Herbert (primo turno)

  Lucas Pouille (quarti di finale)

Alternate 

  Sebastian Ofner (secondo turno, ritirato)

  Santiago Rodríguez Taverna (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Note

Collegamenti esterni 
 
 

Open Quimper Bretagne Occidentale 2023